Singleton ist eine der ältesten Ansiedlungen im Hunter Valley. Sie hat 14.229 Einwohner und liegt im Verwaltungsgebiet Singleton Shire Council.

1820 wurde hier eine Ansiedlung gegründet, die 16 Jahre später zu einer Stadt erklärt wurde.
Sie ist nach Benjamin Singleton, Eigentümer des ersten Gasthofs im Gebiet, benannt.

Singleton ist heute Marktzentrum und Industriestadt in einem fruchtbaren landwirtschaftlichen Gebiet, das Milch, Fleisch und Gemüse erzeugt. Ein Hauptbeitrag zur Wirtschaft der Stadt wird durch seine umliegenden Kohlebergwerke geleistet, deren Produktion u. a. vom nahe gelegenen Steinkohlekraftwerk Bayswater genutzt wird.

Das alte Gerichtsgebäude und das Gefängnis enthalten heute ein historisches Museum.

Persönlichkeiten 
 Noel George Butlin (* 1921 in Singleton; † 1991 in Canberra), Wirtschaftswissenschaftler und -historiker
 Benjamin Brooks (* 1979), Radsportler

Klima

Weblinks 
 Website des Singleton Council (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales